L’indépendance de la justice peut être définie comme l'autorisation du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir législatif mais surtout du pouvoir exécutif.

Notes et références

Voir aussi 
 Séparation des pouvoirs

Droit